Эмма Роуз Кинни (; род. 14 сентября 1999, Манхэтен, США) — американская актриса, наиболее известна ролями в сериале «Бесстыжие» и появлением в ситкоме «Розанна» и его спин-оффе «Коннеры».

Биография

Ранняя жизнь 
Родилась в Манхэттене, Нью-Йорк, а выросла в Скотч-Плейнсе, штат Нью-Джерси, с родителями Джиллиан и Кевином Кинни.

Карьера 
Она начала сниматься в возрасте пяти лет вместе со своим лучшим другом Сирой Джилл, проявляя интерес к импровизации. Она появилась в рекламе для Scholastic Books и имела несколько коммерческих ролей, а также опыт в озвучке. Она была замечена менеджером в возрасте восьми лет.

Кинни сняла короткометражный фильм под названием «The New Girl In Town», который стал финалистом международного фестиваля 2009 года в Нью-Джерси.

В 2011 году Кинни сыграла роль Дебби Галлагер в американском телесериале «Бесстыжие», где снималась до закрытия сериала в 2021 году. Роль в сериале стала самой успешной в карьере актрисы.

Фильмография

Фильмы

Сериалы

Примечания